Die 13. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1989 Men's World Open Squash Championship) fand im Jahr Oktober 1989 in Kuala Lumpur, Malaysia statt.

Neu eingeführt wurde die Point-a-Rally-Zählweise. Bislang mussten neun Punkte zum Satzgewinn erzielt werden, wobei nur der Aufschläger punkten konnte. Bei der neuen Zählweise bis 15 erzielte erstmals auch der retournierende Spieler direkt einen Punkt bei Gewinn des Ballwechsels.

Titelverteidiger Jahangir Khan schied im Halbfinale gegen Chris Dittmar aus, dem er in fünf Sätzen unterlag. Dittmar traf im Endspiel auf Jansher Khan, der seine vorherigen Partien alle mit 3:0 für sich entschieden hatte. Nach 0:2-Rückstand gewann Khan die Finalpartie noch mit 10:15, 6:15, 15:4, 15:11 und 15:10. Dies war sein zweiter Titel nach 1987. Chris Dittmar verlor indes sein drittes Weltmeisterschaftsfinale. Bereits 1987 unterlag er Jansher Khan, 1983 hatte er gegen Jahangir Khan verloren.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1989
Squashturnier in Kuala Lumpur
PSA World Tour 1989/90